«КИЇВ.ua» — перший роман молодої української письменниці Тетяни Белімової, лауреата ІІІ премії Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація Слова» 2013 року, який побачив світ у видавництві «Клуб сімейного дозвілля».

Примітки

Джерела 

 Паралельний Київ (рецензія Ольги Деркачової) 
 Залишитись не можна піти... (рецензія Ольги Бреславської) 

Українські романи
Романи з дією у Києві